Ово је листа главних статистика каријере српске тенисерке Ане Ивановић.

Награде и одликовања 
 2005: Награда женске тениске асоцијације за тенисерку која је највише напредовала
 2006: Шампионка УС ОПЕН Серије
 2007: Спортски савез Србије „Мајска награда”
 2007: Награда женске тениске асоцијације за тенисерку која је највише напредовала
 2007: Награда Карен Кранцке за спортски дух и фер-плеј
 2008: Награда женске тениске асоцијације Дијамант АЦЕС Награда
 2008: Михаел Вестфал награда немачког Тенис Магазин
 2009: Награда женске тениске асоцијације за најхуманију тенисерку године
 2011: Сврставање на листу "40 легенди женског тениса: прошлост, садашњост и будућност" часописа Тајм
 2012: Најбољи женски тим од стране ОКС (као део репрезентације Србије)
 2012: Најбоља тенисерка Србије
 2012: Награда „Понос нације“ од ТСС
 2012: Укључена је у листу Топ 100 најбољих тенисера свих времена (мушких и женских) коју је саставио новинар Метју Кронин
 2017: Орден Карађорђеве звезде трећег реда

Гренд слем финала појединачно

Победе (1)

Порази (2)

ВТА финала

Појединачно (23) 

</tr>
</table>

Победе (15)

Порази у финалу (8)

Парови (1)

Победе (0)

Порази (1)

Тимска такмичења (3)

Порази (2)

Учешће у Фед купу 
Детаљи:Фед куп

Успех на турнирима 

Подаци ажурирани 21. септембра 2014.

 1 била је постављена за првог носиоца, али се повукла са турнира због повреде палца
 2 однос победа и пораза не укључује предаје пре изласка на терен
 НК1 – није турнир прве категорије
 НМ5 – није ни Обавезни Премијер ни Премијер 5 турнир (види: ВТА Премијер турнири)

Зарада

Победе и порази 
Однос победа и пораза против тенисерки које су биле међу првих 10 на ВТА листи:

Имена тенисерки које су биле бр. 1 су подебљане.

 / Јелена Јанковић 9–3
  Светлана Кузњецова 9–3
  Нађа Петрова 9–5
  Елина Свитолина 7–0
  Франческа Скјавоне 6–0
  Данијела Хантухова 6–2
  Роберта Винчи 6–4
  Флавија Пенета 5–0
  Јулија Гергес 5–1
  Марион Бартоли 5–3
  Пати Шнидер 5–5
  Вера Звонарјова 5–5
  Каролина Возњацки 5–2
  Анџелик Кербер 5–2
  Кимико Дате Крум 4–0
  Никол Вајдишова 4–1
  Марија Кириленко 4–2
  Петра Квитова 4–3
  Марија Шарапова 4–10
  Динара Сафина 3–1
  Андреа Петковић 3–1
  Слоун Стивенс 3–1
  Ана Чакветадзе 3–2
  Симона Халеп 3–2
  Саманта Стосур 3–3
  Викторија Азаренка 3–5
  Луција Шафаржова 3–6
  Агњешка Радвањска 3–7
  Алиша Молик 2–0
  Ај Сугијама 2–0
  Карла Суарез Наваро 2–1
  Јекатерина Макарова 2–1
  Сара Ерани 2–2
  Тимеа Бачински 2–2
  Доминика Цибулкова 2–3
  Јелена Дементјева 2–4
  Амели Моресмо 2–6
  Винус Вилијамс 3–9
 / Јелена Докић 1–0
  Белинда Бенчич 1–0
  Кики Бертенс 1–0
  Коко Вандевеј 1–0
  Кристина Младеновић 1–0
  Мартина Хингис 1–1
  Медисон Киз 1–1
  Јуџини Бушард 1–2
  Каролин Гарсија 1–5
  Серена Вилијамс 1–9
  Мери Пирс 0–1
  Анастасија Мискина 0–1
  Линдси Давенпорт 0–1
  Гарбиње Мугуруза 0–1
  Ли На 0–2
  Каролина Плишкова 0–5
  Жистин Енен 0–5
  Ким Клајстерс 0–6

Топ 10 Победе по сезонама

Референце 

Ивановић
Ана Ивановић